El término Guernica hace referencia a varios artículos:

Localidades
 Guernica y Luno, municipio de Vizcaya, en el País Vasco, España.
 Guernica (Álava), despoblado español situado en el concejo de Mendarózqueta, municipio de Cigoitia, Álava (País Vasco).
 Guernica (Argentina), en la Argentina.

Historia y símbolos
 Bombardeo de Guernica, ataque aéreo realizado en 1937 contra Guernica, España, durante la Guerra Civil Española.
 Árbol de Guernica, en la Casa de Juntas de la localidad.
 Guernica o el Guernica, cuadro de Pablo Ruiz Picasso con motivo del bombardeo de la ciudad por la Legión Cóndor alemana en 1937.
 Guernica, obra escultórica de René Iché.

Cine y televisión
 Guernica, película de 1978, dirigida por Emir Kusturica.
 Gernika bajo las bombas, miniserie de 2012 basada en el bombardeo de Guernica.

Además
 Árbol de Guernica (desambiguación)